„Zabity w akcji”, „padł w boju” (ang. KIA – killed in action) – określenie używane przez siły zbrojne o proweniencji anglosaskiej (USA, Wielka Brytania) służący do klasyfikacji strat poniesionych w czasie walki. Po polsku – poległy, zbliżony termin używany we Francji – mort pour la France.

Terminologia wojskowa